

Роботник — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Роботник — селище, Краснооктябрський район, Нижньогородська область

Див. також 
 Робітник